Passy-Cornet ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Passy-Cornet (1838–1915), deutsche Sängerin (Sopran)
 Anna Passy-Cornet, Geburtsname von Anna Prasch-Passy (1857–1939), österreichische Sängerin und Gesangspädagogin 
 Anton Passy-Cornet (auch Anton Pazzy-Cornet; 1868–1934), österreichischer Sänger (Tenor) und Opernregisseur
 Josef Passy-Cornet (1864–1934), österreichischer Sänger (Bass) und Opernregisseur